Tot de bekende Tilburgse familie Taminiau behoren onder andere:

 Philip Taminiau (1874-1940), arts
 Marc Taminiau (1940), oprichter van het voormalige Land van Ooit
 Bart Taminiau (1947), hockeyinternational
 Jan Taminiau (1975), modeontwerper
 Tessa Taminiau (1977), actrice
 Renske Taminiau (1979), zangeres
 Aart Taminiau (1982), tekenaar